

Geografie 
 Hansen (stad), plaats in de Verenigde Staten

Personen 
 André Hansen (1989), Noors voetballer
 Armauer Hansen, ontdekker van de leprabacterie
 Asbjørn Hansen (1930), Noors voetballer
 Carl William Hansen, Deens Vrijmetselaar en Martinist
 Chris Hansen, Amerikaans journalist
 Constant Jacob Hansen, (1833-1910), Vlaams schrijver, leerkracht en journalist
 Harald Hansen, Deens voetballer
 Heino Hansen, Deens voetballer
 James E. Hansen, Amerikaans natuurkundige en klimatoloog
 Jessica Hansen (1995), Australisch zwemster
 Jo Hansen, Nederlands heemkundige en letterkuundige
 Johnny Hansen (1943), Deens voetballer
 Johnny Hansen (1966), Deens voetballer
 Kenn Hansen (1980), eDeens voetbalscheidsrechter
 Martin Hansen (1990), Deens voetballer
 Sophus Hansen, Deens voetballer
 Sverre Hansen, Noors voetballer
 Tore Hansen, Noors voetbalscheidsrechter
 Vegard Hansen, Noors voetballer en voetbalcoach
 Hans Jacob Hansen (1855-1936), Deens zoöloog

Overig 
 Hansen (automerk), Nederlands automerk
 Ziekte van Hansen, een andere naam voor de ziekte lepra

Zie ook 
 Hanssen (doorverwijspagina)